Endgame, Megadeth-album
Endgame, Rise Against-album
Endgame, Ki vagy, doki? könyv